Deux navires de l'United States Navy portent le nom dUSS Bunker Hill, en souvenir de la bataille de Bunker Hill :
 l', un porte-avions de classe Essex qui participe à la guerre du Pacifique ;
 l', un croiseur lance-missiles de classe Ticonderoga en service depuis 1986.

Bunker Hill